Gmina Rybno bezeichnet Gemeinden in Polen:
 Gmina Rybno (Powiat Działdowski), eine Landgemeinde in der Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Gmina Rybno (Powiat Sochaczewski), eine Landgemeinde in der Woiwodschaft Masowien
 Gmina Rybno, eine ehemalige Landgemeinde im Powiat Mrągowski der Woiwodschaft Olsztyn; siehe Rybno (Sorkwity)#Geschichte